Нампали́с Менди́ (; родился 23 июня 1992 года в Ла-Сен-сюр-Мер, Франция) — сенегальский и французский футболист, опорный полузащитник клуба «Лестер Сити» и сборной Сенегала. Победитель Кубка африканских наций. Участник чемпионата мира 2022 года.

Двоюродный брат Бафетимби Гомиcа.

Клубная карьера 
Менди — воспитанник клубов «Тулон» и «Монако». В 2010 году Нампалис подписал с монегасками контракт на три года. 7 августа в матче против «Лиона» он дебютировал за последний в Лиге 1. По окончании сезона «Монако» вылетел, но Нампалис остался в команде и спустя два года помог ей вернуться в элиту. После окончания контракта Менди присоединился к «Ницце». 17 августа 2013 года в матче против «Ренна» он дебютировал за новый клуб. 19 сентября 2015 года в поединке против «Бастии» Нампали забил свой первый гол за «Ниццу».

Летом 2016 года Менди перешёл в английский «Лестер Сити» к своему бывшему тренеру по «Монако» Клаудио Раньери. Он подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 15,5 млн евро. 20 августа в матче против лондонского «Арсенала» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

31 июля 2017 года Менди на правах аренды вернулся в «Ниццу».

Международная карьера 
В 2012 и 2013 годах Менди в составе молодёжной сборной Франции принимал участие в Турнире в Тулоне.

В марте 2021 года Менди получил первый вызов в сборную Сенегала, дебютировав в матче с Конго.

Личная жизнь 
Менди — двоюродный брат других футболистов Бафетимби Гомиса и Александра Менди.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 23 / забито голов: 0; победы: 15, ничьи: 5, поражения: 3.

Достижения 
  «Монако»
 Победитель Лиги 2 Франции: 2012/13

'  «Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21

  «Сборная Сенегала»
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021

 Индивидуальные
 Кубок африканских наций - Команда турнира : 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Лестер Сити»